Zayn steht für:

 Zayn (* 1993), britischer Popsänger
 Zajin, hebräischer Buchstabe
 Zāy, arabischer Buchstabe

Zayn ist der Familienname folgender Personen:
 Farīd al-Zayn ad-Dīn (1907–1973), syrischer Diplomat, siehe Farid Zeineddine
 Sami Zayn (* 1984), kanadischer Wrestler

Siehe auch:
 Zain (Begriffsklärung)
 Zein
 Zeyn